Butyllithium verwijst naar een van de gelithieerde butanen:
 n-Butyllithium, zonder toevoeging van n, s of t wordt meestal dit isomeer bedoeld
 s-Butyllithium
 t-Butyllithium